Александр Ефремов:
 Ефремов, Александр Александрович (род. 1957) — российский фотограф, автор ряда книг.
 Ефремов, Александр Васильевич (род. 1951) — советский, российский и белорусский режиссёр театра и кино, актёр.
 Ефремов, Александр Владиславович (1957—2000) — советский и российский фотокорреспондент, погиб при исполнении служебных обязанностей в ходе Второй чеченской войны.
 Ефремов, Александр Григорьевич (род. 1946) — чиновник, Герой Социалистического Труда.
 Ефремов, Александр Ефремович (1910—1998) — советский работник сельского хозяйства, механизатор, Герой Социалистического Труда.
 Ефремов, Александр Иванович (1916—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Ефремов, Александр Илларионович (1904—1951) — Депутат Верховного Совета СССР 2—3 созывов; член ЦК ВКП(б).
 Ефремов, Александр Константинович (1911—1945) — советский шашист, тренер, журналист.
 Ефремов, Александр Николаевич (1911—1964) — председатель колхоза, депутат Верховного Совета СССР II созыва.
 Ефремов, Александр Павлович (1815—1876) — преподаватель географии в Московском университете, действительный член Русского географического общества.
 Ефремов, Александр Сергеевич (род. 1954) — украинский политический и государственный деятель.